Малая Кыркыла (Сухой лог) — река в Алтайском крае России. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Сараса. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Сарасы
Реки Алтайского района Алтайского края